Tanabi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tanabi (ort), São Paulo, 
 Tanabi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar